Дмитрий Алексеевич Логинов (род. 2 февраля 2000 года, Дивногорск, Россия) — российский сноубордист, выступающий в параллельных дисциплинах; трёхкратный чемпион мира (2019 и 2021), бронзовый призёр чемпионата мира (2021), восьмикратный чемпион мира среди юниоров (2016, 2018—2020), участник Олимпийских игр 2018 и 2022 годов. Заслуженный мастер спорта России.

Спортивная карьера 
Дмитрий Логинов дебютировал на международной арене 15 октября 2015 года на этапе Кубка Европы в голландском Ландграфе, заняв 33-е место в параллельном слаломе. В своём дебютном сезоне Кубка Европы Дмитрий стал 2-м на этапе в Стара-Планина и занял итоговое 14-е место.

На этапах Кубка мира Дмитрий Логинов дебютировал 15 декабря 2016 года в Карецца, Италия, заняв 49-е место в параллельном гигантском слаломе. 12 января 2018 года в австрийском Бадгастайне Дмитрий одержал свою первую победу на этапах Кубка мира.

На чемпионате мира среди юниоров  в Рогле Дмитрий Логинов стал чемпионом в параллельном слаломе. Через год в Клиновце Логинов стал двукратным  в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Логинов, выигравший 12 января 2018 года этап Кубка мира в Австрии, рассматривался как один из претендентов на награды в параллельном гигантском слаломе. В квалификации Дмитрий серьёзно ошибся на голубой трассе, показав худший результат из 32 сноубордистов, отстав от 31-го места на 2,5 сек. На красной трассе Логинов выступил гораздо успешнее (9-е время), но ошибка на голубой трассе не позволила россиянину подняться с последнего 32-го места.

В 2019 году на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду в американском Парк-Сити стал самым молодым чемпионом мира в истории дисциплины, выиграв золотую медаль в параллельном гигантском слаломе. На следующий день Дмитрий стал двукратным чемпионом мира, одержав первую в истории России победу в параллельном слаломе на первенствах планеты.

На чемпионате мира 2021 года Дмитрий защитил титул чемпиона мира в параллельном гигантском слаломе, а в параллельном слаломе россиянин выиграл бронзовую награду.

На Олимпийских играх 2022 года рассматривался как один из фаворитов в параллельном гигантском слаломе. В квалификации занял восьмое место, в 1/8 финала встретился с двукратным олимпийским чемпионом 2014 года Виком Уайлдом, которому уступил. Уайлд затем завоевал бронзу.

Спортивные достижения 
 трёхкратный чемпион мира (2019, 2021);
 бронзовый призёр чемпионата мира (2021);
 восьмикратный чемпион мира среди юниоров (2016, 2018, 2019, 2020);
 двукратный серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2017);
 победитель и призёр этапов Кубка мира;
 призёр этапа Кубка Европы;
 чемпион России (2017).
 победитель XIII Европейского юношеского Олимпийского зимнего фестиваля (ЕЮОФ) 2017 года

Призовые места на этапах Кубка мира (11)

Примечания

Ссылки 
 Дмитрий Логинов на сайте МОК
 
 Дмитрий Логинов на сайте infosport

Сноубордисты России
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по сноуборду
Чемпионы России по сноуборду
Заслуженные мастера спорта России